A 2015-ös GP2-szezon volt a sorozat történetének tizenegyedik évada. A pilóták között a brit Jolyon Palmer, a csapatok között a francia DAMS a címvédő.

Az új generációs autó bemutatkozását 2017-re halasztották azért, hogy az anyagi megterhelés ne növekedjen. Ettől az évtől kezdve viszont bevezetik a Formula–1-ben is ismert DRS rendszert, amelyet az F1-hez hasonló szabályok szerint lehet használni.

Az egyéni bajnoki címet, a szezon során több rekordot megdöntő, vagy beállító, a Formula–1-es McLaren pártfogoltja, a másodéves belga Stoffel Vandoorne nyerte meg, míg a csapatoknak kiírt küzdelmet istállója, a francia ART Grand Prix zárta az élen.

A csapatok között két alakulatot érintett változás leginkább. A Caterham Racing a szezon végén távozott a szériából, s helyét a kanadai színekben versenyző Status Grand Prix vette át. A Russian Time pedig megszakította az ISport International istállóval való fennállását, és a Virtousi Racinggel kötött megállapodást.

Tesztek

Előszezoni tesztek 

A szezont megelőzően két, háromnapos tesztet tartottak Abu-Dhabiban és Bahreinben. Mivel a tesztek délelőtti és délutáni szakaszból álltak, ezért a körszámnál az első szám a délelőtt, a második a délután teljesített köröket jelenti. Vastaggal azt a körszámot jelenítjük meg, mely szekció során a pilóta elért a feltüntetett köridőt.

Utószezoni teszt 

Az edzéseket két részletben, délelőtt és délután tartották.  A kiemelt körszám azt jelzi, hogy a pilóta délelőtt vagy délután érte-e el a jelzett köridőt. A háromnapos teszten részt vett a 2016-os szezontól csatlakozó Prema Powerteam is.

Csapatok és versenyzők 

Notes

Versenynaptár 
A 2015-ös versenynaptár első változatát 2014 decemberében adták ki, amelyben az elmúlt évhez képest nem történt változás. A német nagydíj helyszíne körül azonban bizonytalanság adódott. Miután az ez évi Formula–1-es versenynaptárból törölték Németországot, a széria is jelezte, hogy nem látogat el az országba. Bruno Michel, a GP2 és a GP3 vezetője nem sokkal később arról beszélt, hogy lehetségesnek tartja egy, a Formula–1től független versenyhétvége megrendezését is, ahogyan ez már fordult elő korábban a széria történetében. Leszögezte azt is, hogy ha Európában sikerül új versenyhelyszínt találni, akkor maradhat az eredetileg Németországra szabott időpont (július 18-19.), ha Európán kívüli versenypálya kerül be utólag a naptárba, akkor más időpontot kell találni. Május közepén olyan feltételezés látott napvilágot, mely szerint november 20-án és 21-én kerülne megrendezésre Bahreinben a kimaradó futam, a szezonzáró abu-dzabi nagydíj előtt egy héttel, a Hosszútávú Világbajnokság szezonzárójának betétfutamaként. Július végén bejelentették, hogy a feltételezések igazak, a sorozat első alkalommal lesz a Hosszútávú Világbajnokság betétfutama.

Eredmények 

Notes

A bajnokság végeredménye 
Főversenyen szerezhető pontok

Sprintversenyen szerezhető pontok

Versenyzők 

Megjegyzés:
† — Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.

Konstruktőrök 

Megjegyzés:
† — Nem ért célba, de teljesítette a verseny 90%-át, így értékelték.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A GP2 hivatalos honlapja

GP2 szezonok
Gp2